Fallersleben (Wolfsburg), een stadsdeel van Wolfsburg
 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, een Duitse auteur